José Antonio de Lavalle y García (Lima, 4 de noviembre de 1888-17 de mayo de 1957) fue un ingeniero agrónomo y criador de caballos peruano.

Biografía 

Su padre fue José Antonio de Lavalle y Pardo, hijo del diplomático José Antonio de Lavalle, y Mariana Pardo y Lavalle, hermana del presidente Manuel Pardo y Lavalle. Su madre fue Rosalía García Delgado, hija del canciller José Antonio García y García y Rosalía María del Carmen Delgado Muro, perteneciente a la aristocracia norteña del Perú. Fue descendiente a través de la familia de su padre de los condes de Premio Real y de Casa Saavedra, ambos por su abuelo; y de los marqueses de Fuente Hermosa de Miranda, por su abuela.

Estudió en el Colegio Sagrados Corazones Recoleta (1897-1903) y luego ingresó a la Escuela Nacional de Agricultura, de la que se graduó de ingeniero agrónomo (1909).

En 1921, se casó con Sara Garragori Cebrián, con quien tuvo cuatro hijos.

Ocupó diversos cargos en la industria agrónoma y ganadera: director de la estación experimental de algodón (1910-1911), administrador general de la Sociedad Ganadera del Centro  (1913-1913), jefe de la Compañía Administradora del Guano (1914-1932).

Fue asesor técnico de la secretaría de la Presidencia de la República, de 1940 a 1945, durante el gobierno de Manuel Prado y Ugarteche.

Amante y preservador del caballo de paso peruano, fue amigo personal de Eduardo Granda y su hija, Chabuca Granda, quien, después de que Lavalle falleciera en 1957, le escribió el famoso vals criollo José Antonio.

Había sido miembro de la Sociedad de Ingenieros, de la Asociación Peruana de Ingenieros Agrónomos, de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, del Club Nacional, del Jockey Club y del Club Regatas.

Condecoraciones 

 Orden del Sol, Perú.
 Orden al Mérito, Chile.
 Caballero de la Orden de la Corona de Italia.

Publicaciones
 La Industria ganadera en el departamento de Junín. 1911
 De agronomía nacional. 1912
 El mejoramiento de los pastos de la sierra del Perú. 1913
 El guano y la agricultura nacional. 1914
 Las necesidades de guano de la agricultura nacional. 1917
 La crisis económica mundial. 1932

Árbol genealógico

Referencias 
 http://books.google.com.pe/books?id=yIqaAAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=who'who+in+latin+america&source=bl&ots=xO-2aNUigG&sig=DV-6wnLCDth94EbmZndggbZ7064&hl=es-419&sa=X&ei=mHxkUMqrEZG50AGeiIDACQ&ved=0CEkQ6AEwBg#v=onepage&q=peruvian&f=false

Nacidos en Lima
José Antonio
Agrónomos de Perú
Orden al Mérito de Chile
Caballeros de la Orden de la Corona de Italia
José Antonio
Orden El Sol del Perú